Ярмила Вулф (; родилась 26 апреля 1987 года в Братиславе, Чехословакия) — профессиональная теннисистка, по ходу своей карьеры представлявшая на соревнованиях Словакию и Австралию. Победительница одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2013); победительница трёх турниров WTA (два — в одиночном разряде); финалистка парного турнира Orange Bowl (2002); полуфиналистка трёх юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде; полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2002, Открытый чемпионат Австралии-2004); бывшая третья ракетка мира в юниорском парном рейтинге и бывшая шестая — в юниорском одиночном.

Общая информация 
Ярмила — одна из двух детей Яна Гайдоша и Ярмилы Гайдошовой-старшей; её брата также зовут Ян. Оба ребёнка семейства некогда выбрали стези профессионального спорта: Ярмила с семи лет стала активно заниматься теннисом, а Ян пробовал себя в лыжном спорте.

Любимое покрытие Гайдошовой-младшей — хард.

С февраля 2009 по апрель 2011 года Ярмила была замужем за теннисистом Сэмом Гротом, в протуре выступая под фамилией супруга. 23 ноября 2009 года Гайдошова получила австралийское гражданство и стала выступать в протуре под флагом этой страны.

1 ноября 2015 года Гайдошова вторично вышла замуж: за пилота морской пехоты США Адама Вулфа, а с января 2016 года стала выступать в протуре под фамилией нового супруга.

Спортивная карьера 

Ярмила начала профессиональные выступления в 2001 году в возрасте 14 лет, сыграв на турнире из цикла ITF в Словакии. Первый же титул она выиграла на следующей год в марте на 10-тысячнике в Марокко. В апреле 2003 года, пройдя квалификацию на соревнованиях в Будапеште, Гайдошова сыграла на первом в карьере турнире в рамках WTA-тура. Она с ходу смогла выиграть два матча в основе и выйти в четвертьфинал. В июле Ярмила дебютировала в составе сборной Словакии в розыгрыше Кубка Федерации. В 2005 году она выиграла два 25-тысячника ITF.

В начале 2006 года Гайдошова отобралась через квалификацию на Открытый чемпионат Австралии, который стал для неё первым Большим шлемом в основной сетке. В том сезоне она прорвалась в Топ-100 одиночного и парного рейтинга. За год Ярмила выиграла 7 титулов ITF (из них 4 в одиночках) и взяла свой единственный титул WTA в женском парном разряде, выиграв турнир в Стокгольме в дуэте с Евой Бирнеровой. На Открытом чемпионате США ей удалось пройти в третий раунд.

2007 год прошёл несколько хуже для Гайдошовой. За сезон она один раз смогла выйти в четвертьфинал WTA на турнире в Праге и покинула пределы первой сотни одиночного рейтинга. В 2008 году из-за низкого рейтинга Ярмила много играла на турнирах цикла ITF и смогла в 4 из них в одиночках, в том числе 100-тысячник в Тайбэе. В WTA-туре лучшим результатом стал выход в полуфинал в Токио в начале октября. По итогу 2008 года она смогла вернуть себе место в Топ-100.

С февраля 2009 года Гайдошова стала выступать под фамилией мужа — Грот и, сменив гражданство, стала представлять на турнирах Австралию. Лучше в сезоне она сыграла на турнире в Эшториле, где вышла в 1/4 финала и на Открытом чемпионате Франции, где вышла в третий раунд. 2010 год Грот пришлось начать с выступлений в большей степени в цикле ITF, перейдя на турниры WTA в мае. На кортах Ролан Гаррос она смогла выйти в четвёртый раунд — впервые на Большом шлеме. Также ей удалось выступить и на Уимблдонском турнире. Летом Ярмила вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, а в сентябре она смогла завоевать свой первый титул WTA в одиночном разряде. Случился этот успех на турнире в Гуанчжоу, где Грот в финале переиграла Аллу Кудрявцеву — 6-1, 6-4.

Старт сезона 2011 года был для Грот успешным. Сначала она вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене, а затем стала победительницей турнира в Хобарте, обыграв в решающем матче Бетани Маттек-Сандс — 6-4, 6-3. В феврале она сыграла первые матчи за свою новую страну в составе сборной Австралии в Кубке Федерации. В начале марта Ярмила вышла в полуфинал на турнире в Куала-Лумпуре. В мае она поднялась на 25-е место в мировом рейтинге, которое стало для Ярмилы лучшим в её карьере.

В 2012 году она сыграла на Олимпийских играх в Лондоне в парном разряде в команде с Анастасией Родионовой, но проиграла на старте. В январе 2013 года Гайдошова выиграла свой единственный титул Большого шлема в карьере. Она взяла его в миксте на Открытом чемпионате Австралии, разделив свой успех с Мэттью Эбденом. Через год они попытались защитить свой титул, но проиграли в полуфинале. Ярмила вновь вынуждена играть многие турнире в цикле ITF и в июне выиграла 50-тысячник в Ноттингеме, а в августе 100-тысячник в Ванкувере.

В начале марта 2015 года в Куала-Лумпуре Ярмила впервые за долгое время вышла в полуфинал турнира WTA в одиночках Последний раз она вышла на корт в августе 2016 года.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (14)

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (1)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (10)

Поражения (9)

Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Сайт спортсменки

 
 
 

 Сайт поклонников спортсменки

Теннисисты Словакии
Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде